Presto — andamento musical

 Presto (filme) — um curta de animação estadunidense que concorreu ao Oscar em 2009

 Presto (álbum) — da banda Rush.

 Presto (motor de renderização)

 Presto Studios — empresa estadunidense de desenvolvimento de jogos eletrônicos

 Presto Kid — herói fictício de quadrinhos do Velho Oeste

 Anexo:Lista de personagens da série Dungeons & Dragons#Presto — personagem da série de televisão Dungeons & Dragons

Desambiguação